Storuman (gemeente), een Zweedse gemeente
Storuman (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
Storuman (meer), meer in Zweden